Sillingen steht für:

 andere Schreibweise von Silingen, ostgermanischer Teilstamm der Vandalen
 früherer deutscher Name von Silly-en-Saulnois, französische Gemeinde in der Region Lothringen